Стахо́вич () — фамилия.

 Малороссийская фамилия
Стаховичи — дворянский род.

 
 Стахович, Алексей Александрович (1856—1919) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны, актёр театра и кино.
 Стахович, Константин Павлович — Георгиевский кавалер (№ 9416; 26 ноября 1854; подполковник).
 
 Стахович, Софья Александровна (1862—1942) — фрейлина, близкая знакомая семьи Л. Н. Толстого.
 Стахович, Павел Александрович (1865—1917) — генерал-лейтенант, главноуправляющий Государственным коннозаводством.
 Стахович, Пармен Иванович — Георгиевский кавалер (№ 6917; 4 декабря 1843; генерал-майор).

 Польская фамилия
 Стахович, Изабела (; 1893—1969) — польская писательница и общественная деятельница еврейского происхождения.
 Стахович, Михал (; 1768—1825) — польский художник и график эпохи романтизма.